Stoppani ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Stoppani (1824–1891), italienischer Geologe und Autor
 Bindu De Stoppani (* 1976), indische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Giovanni Francesco Stoppani (1695–1774), italienischer Kardinal